Ljalin ist der Nachname von

 Dmitri Wassiljewitsch Ljalin (1772–1847), russischer Generalmajor 
 Oleg Leonidowitsch Ljalin (1903–1974), russischer Architekt
 Serafim Nikolajewitsch Ljalin (1908–1976), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wadsim Ljalin (* 1982), weißrussischer Ruderer